Sint-Martens-Bodegem, een deelgemeente van Dilbeek in Vlaams-Brabant
Sint-Martens-Latem, een plaats en gemeente in Oost-Vlaanderen
Sint-Martens-Leerne, een deelgemeente van Deinze in Oost-Vlaanderen
Sint-Martens-Lennik, een dorpje in de gemeente Lennik in Vlaams-Brabant
Sint-Martens-Lierde, een deelgemeente van Lierde in Oost-Vlaanderen
Sint-Martens-Voeren, een deelgemeente van Voeren in Belgisch-Limburg
Sint-Martens-Vissenaken, een parochie van Vissenaken in Vlaams-Brabant

Zie ook
Sint-Maarten (doorverwijspagina)